Georg Kühl ist der Name folgender Personen:

* Georg Kühl (Mediziner) (1887–1976), deutscher Generalarzt 
 Georg Kühl (Politiker) (1905–1980), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD)